Carter Hall – tenuta del colonnello Nathaniel Burwell, oggi centro conferenze
USS Carter Hall (LSD-3) – nave della marina statunitense
USS Carter Hall (LSD-50) – nave della marina statunitense
Carter Hall – personaggio dei fumetti DC Comics